Панамо-карибская молот-рыба () —  малоизученный вид рода акул-молотов (), семейства молотоголовых акул (). Эти акулы обитают в тропических водах западной части Атлантического океана и в восточной части Тихого океана. Встречаются у берега на глубине от 8 м. Максимальная зарегистрированная длина составляет 150 см. «Молот» широкий, передний край изогнутый и лишён выемки. Окраска дорсальной поверхности тела серо-коричневого цвета, брюхо светлое, отметины на плавниках отсутствуют. Иногда панамо-карибские молот-рыбы образуют стаи с другими представителями рода акул-молотов. Их рацион состоит из различных головоногих, костистых и хрящевых рыб. Подобно прочим молотоголовым акулам они размножаются живорождением. Потенциально опасны для человека. Являются объектом целевого коммерческого промысла.

Таксономия 
Впервые вид был научно описан в 1940 году. Видовой эпитет происходит от слова  — «средний».

Ареал 
Панамо-карибские молот-рыбы обитают в водах, омывающих Центральную Америку и северную часть Южной Америки, у побережья Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора, Французской Гвианы, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Суринама, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы и Боливии. Держатся на континентальном шельфе, на глубине от 8 м.

Описание 

Глаза акулы и ноздри находятся на кончиках крыльев «молота». Передний край головы сильно изогнут и латеральные и центральная выемки слабые. Длина рыла составляет около 1/3 длины головы. Ширина «молота» колеблется от 22 до 33 % от длины тела. Рот сильно изогнут в виде дуги. Максимальная длина составляет 1,5 метра. Расстояние от кончика рыла до рта равно 1/3—2/5 ширины головы. Передние зубы с длинными и тонкими, лишёнными зазубрин остриями Первый спинной плавник имеет серповидную форму. Его основание начинается позади воображаемой линии, проведённой вертикально через кончик грудных плавников, рядом точкой выхода их заднего края из туловища.  Второй спинной плавник довольно высокий, по высоте равен или уступает анальному плавнику. Задний край прямой или слегка вогнут.  Грудные плавники не серповидные. Длина основания анального плавника составляет 7,2—9 % от общей длины. Его основание сильно сдвинуто вперёд относительно основания второго спинного плавника. Количество позвонков 101—196. Окраска дорсальной поверхности тела серо-коричневого цвета, брюхо светлое. Грудные плавники не имеют окантовки.

Биология 

У берегов Тринидада и Тобаго панамо-карибские акулы соседствуют с прочими небольшими акулами-молотами, такими как малоголовые молот-рыбы и  малоглазые акулы-молот, однако их повадки и рацион отличаются и конкуренция среди них отсутствует. Панамо-карибские молот-рыбы питаются в основном мелкими пластиножаберными, осьминогами, кальмарами и камбалами. Подобно прочим представителям рода акул-молотов, они являются живородящими; развивающиеся эмбрионы получают питание посредством плацентарной связи с матерью, образованной опустевшим желточным мешком. Размер новорожденных менее 34 см.

Взаимодействие с человеком 

Панамо-карибские молот-рыбы считаются потенциально опасными для человека. Они представляют незначительный интерес для коммерческого рыболовства. Их добывают с помощью донных ярусов, жаберных сетей и на крючок. Данных для оценки Международным союзом охраны природы  охранного статуса  вида недостаточно. У берегов Тринидада и Тобаго этот вид часто ловят в качестве прилова в ходе промысла скумбрии.

Примечания

Ссылки 
 

Молотоголовые акулы
Животные, описанные в 1834 году
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Рыбы Атлантического океана